Владимир Николаевич Кречин  () — российский хоккеист, менеджер, хоккейный функционер. Нападающий.

Карьера

Игрок 
Воспитанник челябинского «Трактора». Тренеры — Валерий Рякин и Николай Бец.

На уровне сборных выступал за юниорскую сборную России и сборную Казахстана.

В 1993 году был задрафтован клубом NHL «Филадельфия Флайерз» в 5 раунде под общим 114 номером. Прежде чем вернуться в Россию, сыграл три сезона в хоккейной лиге Онтарио.

Начинал карьеру в «Мечеле» (сейчас «Челмет»), выступал за ХК «Трактор» (в составе 8 сезонов), «Windsor Spitfires» (OHL), ярославское «Торпедо», новокузнецкий «Металлург», карагандинский «Казахмыс» и екатеринбургский «Автомобилист».

Был членом команды, вернувшей ХК «Трактор» в Суперлигу российского хоккея (2005/2006), а затем отыграл за челябинцев следующий сезон уже в дивизионе КХЛ. Последний сезон в «Тракторе» —2006/07. В сезоне 2007/08 выступал за екатеринбургский «Автомобилист» в высшей лиге чемпионата страны. После этого завершил карьеру игрока.

Хоккейный функционер 
В 2008 году, завершив карьеру игрока, вернулся в хоккей в качестве помощника руководителя ХК «Трактор». В феврале 2010 год Михаил Юревич, президент ХК «Трактор», пригласил Владимира Кречина на должность директора клуба.

В 2012 году комбинат ЧМК отказался от финансирования ХК «Мечел» (Челябинск), получив расположение губернатора, команду сохранили под новым названием ХК «Челмет», включив её в структуру ХК «Трактора»,  тем самым образовав полную вертикаль хоккея в системе клуба (КХЛ, ВХЛ, МХЛ).

1 декабря 2012 года  состоялось открытие первого зала, посвященного современной истории команды «Трактор» []. Это был год 65-й годовщины со дня основания клуба и время, когда команда впервые завоевала Кубок Континента и четвёртый раз в своей истории бронзовые медали чемпионата страны. 2 марта 2013 года музей клуба был расширен вторым историческим залом. Открытие состоялось во время розыгрыша Кубка Гагарина, главного трофея КХЛ, в том же сезоне команда достигла лучшего в своей истории результата, выйдя в финал и завоевав серебряные медали чемпионата страны.С 5 сентября 2012 года Владимир Кречин совмещал управление клубом с функциональными обязанностями директора ледовой арены «Трактор».

В конце 2014 года Кречин завершил свою деятельность с ХК «Трактор» и ОБУ "Ледовая Арена «Трактор».

В апреле 2016  назначен на должность генерального директора ХК «Крылья Советов»  , г. Москва. 

С 7 июня  2016 года Владимир Кречин  генеральный менеджер китайского клуба «Куньлунь ред Стар»[] г. Пекин.  В год создания команда «Кунлунь Рэд Стар» (КХЛ) вышла в серию игр плей-офф, попав в перечень лучших 16 клубов КХЛ. Первый сезон стал самым успешным в истории «Куньлуня». Дальше клуб вообще не добивался спортивных успехов. В 2018 году между Кречиным и ХК «Куньлунь Ред Стар» был расторгнут контракт из-за несправедливых обвинений со стороны тренера Майка Кинэна, планировавшего завести на все управленческие должности клуба, канадских специалистов . 

В мае 2018 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр спорта области  в рамках годового контракта пригласили Кречина на должность спортивного директора ХК «Лада». Совместно с главным тренером, за два предсезонных месяца были сформированы составы команд  ХК «ЛАДА» (ВХЛ) и ХК «Ладья» (МХЛ).

Достижения

В игровой карьере 

Чемпион РСФСР юноши 1987/88;
 Чемпион СССР юноши 1990/91;
 Победитель первенства спецклассов 1990/91 в составе Трактора 1975 г.р.;

 Серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров 1992/93;
 Бронзовый призёр высшей лиги 2003/04;
 Чемпион высшей лиги 2005/06 в составе команды «Трактор».

В спортивном менеджменте 
В качестве директора ХК «Трактор» и первого вице-президента клуба:
 Обладатель Кубка Континента (2012);
 Бронзовый призёр Кубка Гагарина (2012);
 Серебряный призёр Кубка Гагарина (2013).

Примечания

Ссылки 
 Челябинский хоккей
 Начало истории «Куньлуня»: в плей-офф с первой попытки
 Владимир Кречин: «Владелец „Куньлуня“ раскаялся, увидев настоящие просчеты Кинэна»
 В кремлёвский клуб на Тракторе. Победа хоккейного клуба открыла Юревичу двери в элитный клуб Путина и Ротенберга
 Владимир Кречин на сайте r-hockey.ru
 CHEL.DK.RU — деловой портал Челябинска
 Владимир Кречин: «Жаль, что „Ладу“ и „Югру“ исключили из КХЛ»

Хоккеисты России
Хоккеисты Казахстана
Игроки ХК «Трактор»
Игроки «Уинсор Спитфайрз»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки сборной Казахстана по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Хоккейные функционеры России
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Лада»